Открытый чемпионат Окленда по теннису 2019 (англ. 2019 ASB Classic) — розыгрыш ежегодного профессиональный теннисного турнира, проводящегося в Окленде (Новая Зеландия) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии и ATP тура. Основной турнир среди женщин проходил с 30 декабря 2018 года по 6 января 2019 года, мужской турнир c 7 по 12 января на хардовых кортах.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков

Одиночный женский разряд 

 1 Рейтинг учтён на 24 Декабря 2018
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
  Аманда Анисимова
  Лорен Дэвис
  Бетани Маттек-Сандс 
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Бьянка Андрееску
  Яна Чепелова
  Бибиана Схофс
  Сильвия Солер-Эспиноса
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):
  Лаура Зигемунд

Женский парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 24 Декабря 2018
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":

Одиночный мужской разряд 

 1 Рейтинг учтён на 31 Декабря 2018
Теннисисты, получившие "уайлд-кард":
  Томаш Бердых
  Давид Феррер
  Камерон Норри
  Рубин Стэтхэм 
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Уго Умбер
  Максимилиан Мартерер
  Брэдли Клан
  Маккензи Макдональд
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
  Ласло Дьёре
  Пабло Куэвас

Мужской парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 31 Декабря 2018
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":
  Камерон Норри /  Хосе-Рубин Стэтхэм
  Аджит Раи /  Джорджи Ступ

Ход соревнования

Одиночный женский разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Первая группа

Вторая группа

Третья группа

Четвёртая группа

Одиночный мужской разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Женский Парный разряд

Парный мужской разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Окленд - Новая Зеландия
Теннис
Январь 2019 года
Окленд